Molekulska formula -{C4H4N2O3}- se može odnositi na:

 Barbiturna kiselina
 5-Hidroksiuracil